Робин Худ е английски народен герой и легендарен разбойник.

Робин Худ също може да се отнася за:
 Приключенията на Робин Худ – филм от 1938 г.
 Робин Худ (филм, 1973) – анимационен филм на Дисни
 Робин Худ: Принцът на разбойниците – филм от 1991 г.
 Робин Худ: Мъже в чорапогащи – филм от 1993 г.
 Робин Худ (филм, 2010) – филм, режисиран от Ридли Скот с участието на Ръсел Кроу и Кейт Бланшет